Miejscowości w USA:
 Brooksville – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Hernando
 Brooksville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bracken
 Brooksville – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Brooksville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Noxubee
 Brooksville – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pottawatomie
Gminy w USA:
 Brooksville (ang. Brooksville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock